Ізба може означати:

Ізба — слово у праслов'янській мові яке функціонувало поряд з кількома назвами житла, — серед яких слово германського походження jьstЪba «ізба; ярусне приміщення, яке опалюється». Старословянське і діалектне ізба, або істопка огрівана кімната у домі. Слово Ізба, істьба запозичене з германських мов і означало теплу будівлю. Детальніше див. етимологію в статті: Хата.
Ізба в лексемах урядових установ:
З'їжджа ізба, інакше приказна — урядові установи російських воєвод.
Ізба гмінна — в 1577 році у Львові була створена Ізба гмінная — особлива представницька установа (сорока чоловік, квадраґінтовірата), але членів у ній бувало звичайно від 24 до 15 —порівну від міщан і ремісників, а на чолі ґминной избы стояв регент, або маршал. Вона збиралась, з відома ради, чотири рази на рік на ординарні сесії, які через це називались квартальними. Бували сесії і екстраординарні. Изба вирішувала питання, запропоновані радою, і представляла ряд пропозицій (адцитаментів) стосовно необхідних, на її думку, мір, скарг на дії ради і таке інше.
Посольська ізба — нижня палата сейму Королівства Польського.
Ізба () — назва дерев'яного будинку в сільській місцевості Росії.
 У болгарській мові «изба»  — це землянка, погріб, у сербській — погріб, польське izba означає «кімнату, палату».

Примітки